Das letzte Gefecht steht für:
 Das letzte Gefecht (Film), US-amerikanischer Film von Sidney Salkow (1954)
 The Stand – Das letzte Gefecht (Roman), Roman von Stephen King (1978)
 Stephen Kings The Stand – Das letzte Gefecht, vierteiliger Fernsehfilm von Mick Garris (1994)